Haliscera är ett släkte av nässeldjur. Haliscera ingår i familjen Halicreatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Haliscera